Coherentie betekent in het algemeen samenhang. Meer specifiek wordt dit begrip gebruikt in:

 Bepaalde domeinen binnen de natuurkunde en aanverwante studies; zie Coherentie (natuurkunde).
 De telecommunicatie; zie Coherentie (signaalverwerking)
 De wetenschapsfilosofie; zie Coherentietheorie.
 De taalkunde; zie Coherentie (taalkunde).
 De muziektheorie; zie Coherentie (muziektheorie).
 De psychologie; zie Centrale coherentie.
 Eenhedenstelsels; zie Metricatie.